Пётр Петрович Яковлев:
 Яковлев, Пётр Петрович (1852 — ?) — российский генерал от инфантерии, участник Первой мировой войны. 
 Яковлев, Пётр Петрович (1952—2003) — советский футболист.